

Sigle 
 Partito Verde Europeo  – partito politico internazionale
 Player versus environment  – giocatore contro l'ambiente, modalità da videogioco di ruolo
 Private VLAN Edge  – una particolare tecnica impiegata nelle VLAN

Codici 
 PVE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di El Porvenir (Panama)